Mount Parker kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Parker, Antarktis,

Hongkong 

 Mount Parker (berg i Hongkong), 

Robotskapade Hongkongförgreningar